Sport steht für:
 Sport als kulturelle Handlung
 Sport (Biologie), Trieb einer Pflanze, der andere Eigenschaften als die Mutterpflanze zeigt
 Sport (Genre), Genre von Anime und Manga
 Sport (Band), deutsche Band
 Sport (Eduard Bargheer), Mosaik von Eduard Bargheer
 R.G. Sport, ehemalige Automarke

Medien:
 Sport (Fernsehsender), russischer Fernsehsender
 Sport (tschechische Tageszeitung), tschechische Tageszeitung
 Sport (österreichische Tageszeitung), ehemalige österreichische Tageszeitung
 Sport (Schweizer Zeitung), ehemalige Schweizer Zeitung
 Sport (Barcelona), spanische Sportzeitung

Siehe auch:
 Sports (Begriffsklärung)
 E-Sport